Жулпа — фамилия. Известные носители:

 Жулпа, Артурас (род. 1990) — литовский футболист
 Жулпа, Робертас (род. 1960) — советский пловец, олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы